Dibaeis — рід лишайників родини Icmadophilaceae. Назва вперше опублікована 1909 року.

Класифікація 
До роду Dibaeis відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 
 Clements, F.E. 1909. The genera of Fungi. :1-227 — P.78, 175

Роди грибів
Pertusariales